Сухина () — украинская фамилия. Известные носители:

 Сухина, Евгений Васильевич (1982—2006) — украинский футболист.
 Сухина, Станислав Валерьевич (род. 1968) — российский футбольный арбитр.